Моке́ев — фамилия, образованная как отчество от мужского крестильного имени Мокей (предположительно греч. насмешник, осмеивающий).

Известные носители:
 Мокеев, Альберт Андреевич (1936—1969) — советский пятиборец, олимпийский чемпион (1964);
 Мокеев, Василий Яковлевич (1858—1932) — российский купец, городской голова города Шадринска (1906—1917).
 Мокеев, Геннадий Яковлевич (1932—2021) — историк градостроительства, действительный член Академии архитектурного наследия.
 
 Мокеев, Николай Николаевич (1926—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мокеев, Феликс Матвеевич (1930—2005) — Заслуженный артист РСФСР.